Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2018 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 21. bis 23. September 2018 in Izmir in der Türkei statt.

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round-Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot-clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 CEB: 7
 CPB: 3
 ACBC: 3
 ACC: 1
 Wildcard; organisierende Verband (EFBS): 1
 Titelverteidiger UMB: 1

Anmerkung
1 Nachrücker:  Allasio d'Agata

Turnierkommentar 
Das Turnier wurde live vom Internet-TV-Sender Kozoom übertragen. Der Peruaner Christopher Ramirez konnte nicht teilnehmen und wurde durch Allesio d'Agata aus Italien als Nachrücker ersetzt.

Gruppenphase 
Die Gruppenphase konnte gleich mit zwei neuen Juniorenrekorden aufwarten. Der spanische Titelverteidiger Carlos Anguita erhöhte den 2002 von Filipos Kasidokostas aufgestellten Serienrekord um 1 Punkt auf 16. Der koreanische Weltmeister von 2016 Cho Myung-woo stellte seinen eigenen Rekord von 2017 im Einzeldurchschnitt (ED) von 4,166 ein und spielte im letzten Gruppenspiel eine 5.000 gegen den Türken Alperen Cebeoglu 25:3 in nur 5 Aufnahmen.

Endrunde 
Der nachgerückte Italiener d'Agata konnte seine gute Leistung bis ins Halbfinale halten, traf dort aber auf den koreanischen Favoriten und WM-Sieger von 2016 Cho Myung-woo. Er unterlag klar mit 12:35. Überraschend war die Halbfinalniederlage des spanischen Titelverteidigers Anguilla, dar als Favorit in dieses Spiel ging. Der koreanische Neuling Jang Dae-hyun konnte ihn mit 10 Punkten Vorsprung schlagen und ins rein koreanische Finale einziehen. Cho war ihm jedoch überlegen, siegte mit 35:18 und holte sich sein zweites WM-Gold.

Gruppen A u. B 
Die Gruppenphase begann am 21. September und wurde mit den letzten Spielen am 22. September um 13:00 Uhr beendet.

Gruppen C u. D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1).

Abschlusstabelle

Weblinks 
 World Championship Juniors Three Cushion 21st till 23rd September 2018 -- Izmir (TR), umb-carom.org (englisch)

Einzelnachweise 

2018
WeltmeisterschaftderJunioren 2018
Billardturnier in Izmir